Загарі́я — українське прізвище.

Відомі носії:
 Загарія Дмитро Дмитрович (*1957) — український міліціонер, полковник міліції. Начальник Головного управління МВС України у Львівській області.
 Загарія Валентин Миколайович (*1974) — український юрист, адвокат, засновник та керуючий партнер адвокатського об'єднання «Спенсер і Кауфманн», третій президент Асоціації правників України, перший голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Примітки